Абсолютні величини — різновид статистичних показників; величини, що характеризують розміри, рівень, обсяг певних явищ у конкретному місці (на конкретній території) у конкретний час (або за певний проміжок часу, період).

Різновиди абсолютних величин 
 Індивідуальні абсолютні величини характеризують розмір ознаки окремих одиниць сукупності (наприклад, вік окремих громадян);
 Узагальнені абсолютні величини відображають розміри всієї сукупності чи її частини або розмір ознаки, що характеризує всю сукупність (наприклад, чисельність населення) і одержуються в результаті зведення даних статистичного спостереження, здійснення спеціальних обчислень.

Використання абсолютних величин 
Абсолютні величини використовують у таких виразах:
 у натуральному виразі — для вимірювання обсягу однакових явищ, у одиницях вимірювання кількості, у фізичних мірах маси, довжини, площі, об'єму, тощо;
 в умовно-натуральному виразі — для вимірювання обсягу однорідних, але неоднакових явищ, в умовно-натуральних одиницях вимірювання (таких, як, наприклад, умовне паливо, умовний еталонний гектар, тощо) або в комбінованих одиницях вимірювання (таких, як кілометри на годину, тонно-кілометри, людино-дні, тощо);
 у вартісному виразі — для вимірювання обсягу явищ, кожному з яких приписується певна вартість у грошових одиницях.

Див. також
Відносні величини
 Модуль (математика)

Література 
 Українська радянська енциклопедія — К., 1977 — т. 1.
 А. Т. Опря. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. — ISBN 978-611-01-0266-7

Статистика